Чемпионат Кипра сезона 2021/22 годов — 84-й чемпионат Кипра по футболу.

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа.

На первом этапе 12 команд сыграли традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (каждая команда провела по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

На втором этапе команды разделились на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграли между собой в два круга, разыграв места с 1-го по 6-е. Остальные шесть клубов также сыграли между собой двухкруговой турнир, разыграв места с 7-го по 12-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранялись. Команда, занявшая по итогам второго этапа 12-е место, выбыла во Второй дивизион.

Клубы и стадионы

Турнирная таблица (первый этап)

Результаты матчей

Второй этап

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный вебсайт
 Чемпионат Кипра на soccerway

2021/2022
Кипр
Спорт на Кипре в 2021 году
Спорт на Кипре в 2022 году